

Населені пункти та їхні частини

 Коможе — село в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Коможе — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Коможе — осада в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки